Джут:

 Джут () — род растений семейства Мальвовые, прядильная культура.
 Джут — волокно, добываемое из растения джут, а также грубая ткань из этого волокна.
 Джут — массовый падёж скота, вызванный обледенением пастбищ.
 «Джут» — ранний казахстанский советский фильм 1931 года, утерян.
 «Джут» — альбом панк-группы «Адаптация».